Ramphotyphlops waitii — вид пресмыкающихся из семейства слепозмеек (Typhlopidae), названный в честь британского и австралийского учёного Эдгара Р. Уэйте. Эндемик Западной Австралии.

Ареал 
Этот вид обитает на северо-западном и юго-западном берегах, а также на западном плато Западной Австралии.

Систематика 
При первом описании данного вида Буленджер отнёс его к роду Typhlops. Гарольд Коггер в работе 1983 года переклассифицировал этот вид, отнеся его к роду Ramphotyphlops.

Примечания

Ссылки 
 www.catalogueoflife.org.

Слепозмейки
Пресмыкающиеся Австралии
Животные, описанные в 1895 году
Уэйте, Эдгар
Эндемики Западной Австралии